Тобари има више значења:

 Тобари (Аламос), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Тобари (Етчохоа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику